

Geografia 
 Ca' Negra – località italiana situata in Veneto

Persone 
 Rino Della Negra – partigiano francese nato da genitori italiani

Altro 
 La Mano Negra – in Spagna è sinonimo di mafia
 Mano Negra – band francese il cui leader storico era Manu Chao